Keskisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Likosaari och Keskisaari,  (8 ha)
2. Keskisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (2 ha)
3. Keskisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (2 ha)
4. Keskisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (2 ha)
5. Itäsaari och Keskisaari,  (33 ha)
6. Keskisaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (1 ha)
7. Keskisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,03, long 27,80),  (7 ha)
8. Keskisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (8 ha)
9. Keskisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,33),  (1 ha)
10. Keskisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,22, long 28,34),  (31 ha)
11. Keskisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (15 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar